Amsterdam steht für:
 Amsterdam, Hauptstadt der Niederlande
 Amsterdam (Roman), von Ian McEwan (1998)
 Amsterdam (Bier), niederländische Biermarke
 verschiedene Schiffe, siehe Liste von Schiffen mit dem Namen Amsterdam
 Amsterdam (Film), Filmdrama von David O. Russell (2022)

Musik:
 Amsterdam (Album), Jazzalbum von Walter Langs Trio ELF (2013)
 Amsterdam (Band), Musikgruppe aus Liverpool, England
 Amsterdam (Chanson), Chanson von Jacques Brel (1964)
 Amsterdam (Coldplay-Lied), Song der Musikgruppe Coldplay
 Amsterdam (Guster-Lied), Song der Musikgruppe Guster
 Amsterdam (Maggie MacNeal-Lied), Lied von Maggie MacNeal
 Amsterdam, Schlager des deutschen Popduos Cora (1984)

Amsterdam ist der Familienname folgender Personen:
 Aad van Amsterdam (1915–1978), niederländischer Radrennfahrer
 Alex Amsterdam, eigentlich Alexander Rosin (* 1980), deutscher Singer-Songwriter und Musiker
 Dirck Jacobsz van Amsterdam (1496–1567), Maler
 Jacob Cornelisz. van Amsterdam (vor 1470–1533), Renaissance-Drucker und -Maler
 Naftali Amsterdam (1832–1916), orthodoxer Rabbiner und einer der Führer der Mussar-Bewegung
 Nicolaus Theodorici de Amsterdam (?–vor 1456), scholastischer Philosoph

Amsterdam ist der Name folgender weiterer Örtlichkeiten:
 Amsterdam, ein Marskrater
 (11945) Amsterdam, Asteroid des Hauptgürtels
 Vervoerregio Amsterdam (seit 2017, zuvor Stadsregio Amsterdam), niederländische Region
 Metropoolregio Amsterdam, niederländische Metropolregion
 Amsterdam (Saskatchewan), Ort in Kanada
 Amsterdam (Südafrika), Ort in Südafrika
 Amsterdam-Insel, im südlichen Indischen Ozean
 Amsterdamøya, Insel des Spitzbergen-Archipels
 Kap Amsterdam, Kap der Halbinsel Nordenskiöld-Land auf Spitzbergen
 Zeche Vereinigte Treue & Amsterdam, ehemaliges Bergwerk in Bochum-Sundern

USA:
 Amsterdam Airfield, Flughafen im Montgomery County, New York
 Amsterdam Houses, New York County, New York
 Amsterdam Park, Park im Sheboygan County, Wisconsin
 Amsterdam Sloughs State Public Hunting Grounds, Park im Burnett County, Wisconsin

 Amsterdam (Georgia), Ort im Decatur County
 Amsterdam (Idaho), Ort im Twin Falls County
 Amsterdam (Kalifornien), Ort im Merced County
 Amsterdam (Kentucky), Ort im Kenton County (nicht mehr existent)
 Amsterdam (Missouri), Ort im Bates County
 Amsterdam (Montana), Ort im Gallatin County
 Amsterdam (New Jersey), Ort im Hunterdon County
 Amsterdam (City, New York), City im Montgomery County des Staates New York
 Amsterdam (Town, New York), Town im Montgomery County des Staates New York
 Amsterdam (Auglaize County, Ohio) (nicht mehr existent)
 Amsterdam (Jefferson County, Ohio), Ort
 Amsterdam (Licking County, Ohio), Ort
 Amsterdam (Ross County, Ohio) (nicht mehr existent)
 Amsterdam (Pennsylvania), Ort im Mercer County
 Amsterdam (Texas), Ort im Brazoria County
 Amsterdam (Virginia), Ort im Botetourt County

National Register of Historic Places:
 Amsterdam City Hall, in Amsterdam, New York, ID-Nr. 00001687
 Amsterdam Historic District, in Amsterdam, New Jersey, ID-Nr. 95000184

Siehe auch:
 Fort Amsterdam (Begriffsklärung)
 New Amsterdam (Begriffsklärung)
 Nieuw Amsterdam (Begriffsklärung)